

Населені пункти та їхні частини
 Кшижувкі — село в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кшижувкі — село в гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Кшижувкі — село в гміні Єлесня Живецького повіту Сілезького воєводства
 Кшижувкі — село в гміні Козьмінек Каліського повіту Великопольського воєводства

 Кшижувкі — частина села Боґуцин у гміні Фаб'янкі Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кшижувкі — частина села Ґродно в гміні Барухово Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кшижувкі — частина села Кшеве-Другі в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кшижувкі — частина села Малене в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Кшижувкі — частина села Балджихув у гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Кшижувкі — частина села Юркув у гміні Чхув Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Кшижувкі — частина села Стойовиці в гміні Добчице Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Кшижувкі — частина села Чуліце в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Кшижувкі — частина села Янковиці в гміні Бабіце Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Кшижувкі — частина села Малениська в гміні Павлосюв Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Кшижувкі — частина села Ґродзоновиці в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Кшижувкі — частина села Стажиково в гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кшижувкі — частина села Млиник у гміні Ольшувка Кольського повіту Великопольського воєводства
 Кшижувкі — частина села Домброва в гміні Коло Кольського повіту Великопольського воєводства
 Кшижувкі — частина села Цесьле в гміні Голухув Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Кшижувкі — осада в гміні Старий Тарґ Штумського повіту Поморського воєводства

Примітки